Ива́н Миро́шников: Мирошников, Иван Иванович (1894—1938) — управляющий делами Совнаркома СССР.
 Мирошников, Иван Иванович (1910—?) — советский тракторист, Герой Социалистического Труда.
 Мирошников, Иван Иванович (1931—1989) — советский поэт, песенник. Член Союза писателей СССР с 1973 года.
 Мирошников, Иван Константинович (1912—1986) — Герой Советского Союза.